«Альрауне. Історія однієї живої істоти» () — фантастичний роман німецького письменника Ганса Гайнца Еверса, який був опублікований в 1911 році.

Фільми — екранізації 

 «Альрауне» — фільм 1918 року, Угорщина, реж: Майкл Кертіс, Едмунд Фріц
 «Альрауне, донька ката, названа червоною Ханною» — фільм 1918 року, Німеччина (Веймарська республіка), реж: Ойген Іллеш, Йозеф Кляйн
 «Альрауне і Голем» — фільм 1919 року, Німеччина (Веймарська республіка), реж: Нільс Улаф Крісандер
 «Альрауне» — фільм 1928 року, Німеччина (Веймарська республіка), реж: Генрік Галеєн
 «Альрауне» — фільм 1930 року, Німеччина (Веймарська республіка), реж: Ріхард Освальд
 «Альрауне» — фільм 1952 року, Німеччина (ФРН), реж: Артур Марія Рабенальт

Див. також 
 Альрауна
Фантастика Німеччини